Turówka – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych

Miejscowości w Polsce i na Ukrainie
 Turówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, gminie Augustów
 Turówka Nowa – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Suwałki.
 Turówka Stara – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Suwałki.
 Turówka – osiedle na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rożniatowskim
 Turówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podwołoczyskim
 Turówka – dawna gmina w II RP
 Turówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie włodzimierskim
 Inne
 Turiwka  (pol. hist. Turówka) – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie teofipolskim

Zobacz też 
 Turiwka